Mosteiro de São Jerónimo de Yuste — mosteiro e palácio medieval
Cuacos de Yuste — município da Espanha na província de Cáceres, comunidade autónoma da Estremadura

Desambiguações de topônimos